Шрифт Бра́йля — рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання людьми з порушенням зору, розроблений французом Луїсом Брайлем. В основі шрифту лежить комбінація шести крапок. Брайль використав порядок букв латинського алфавіту. Для позначення перших букв алфавіту використовують верхні й середні крапки шести крапок. Для позначення наступних букв додається нижня крапка ліворуч, потім ліворуч і праворуч, потім праворуч. Цими ж знаками позначаються і букви українського алфавіту з додаванням спеціальних знаків. Різні комбінації шести крапок дають можливість позначати також цифри, розділові знаки, математичні, хімічні й нотні знаки.

Існує багато способів застосування технології шрифту Брайля, окрім простого читання. Наприклад Ford створили інтелектуальне смарт-вікно. З його допомогою люди із порушеннями зору зможуть візуалізувати пейзажі, що пропливають повз них, через дотик.

Пристрій, який отримав назву Feel The View, має кнопку, натиснувши яку, користувач робить панорамний знімок. Потім фото, тільки монохромне, проектується на скло. Кожному відтінку сірого відповідає вібрація певної інтенсивності.

У грудні 2019 року Генеральна Асамблея ООН постановила, що щорічно  4 січня відзначатимуть Всесвітній день азбуки Брайля з метою підвищення обізнаності про значення азбуки для реалізації прав людини сліпих і слабозорих людей.

Інші символи

Див. також 
 Секограма
 Код Немета

Примітки

Посилання 
 Шрифт Брайля // ВУЕ
 
 Шрифт Брайля: український алфавіт
 Перекладач шрифта Брайля

Поліграфія
Засоби реабілітації
Спеціальна педагогіка